1400 Smith Street – небоскреб (211 м), расположенный в центре Хьюстона, штат Техас, США. Здание имеет 50 этажей и является 12-м самым высоким зданием в городе. Проектировала здание архитектурная фирма Lloyd Jones Brewer and Associates, строительство было завершено в 1983 году. Офисное здание площадью 110 000 квадратных метров расположено на 10-километровой системе пешеходных тоннелей, которые связывают многие из башен в центре города. Ранее здание называлось Four Allen Center, и было частью комплекса .

Здание было штаб-квартирой Enron, одной из крупнейших компаний Америки по торговле сырьевыми товарами в 1990-х, а затем печально известной своим финансовым скандалом в 2001 году. 1400 Smith Street был первоначально известен как Four Allen Center до переезда Enron в Хьюстон в 1985 году. До распада компании Enron, энергетический гигант построил  через улицу, соединенное с 1400 Smith Street круговым мостиком.

В 2006 Brookfield Properties приобрели 110 000 квадратных метров Four Allen Center за 120 миллионов долларов. В то же время Brookfield объявили, что Chevron USA подписали договор аренды на все здание. Brookfield владели Four Allen Center в рамках совместного партнерства с частной группой Blackstone Group. В 2006 году совместное предприятие насчитывало 690 000 квадратных метров офисных помещений в центре города Хьюстон, что делало его крупнейшим владельцем офисной площади в центральном деловом районе.

Начиная с 2006 года, Chevron арендовали здание полностью. В 2011 Brookfield Properties, владельцы здания, искали потенциального покупателя. В июне 2011 года Chevron купили здание у Brookfield за 340 миллионов долларов. Brookfield подтвердили покупку 24 июня 2011 года. Если бы Chevron не полностью использовали здание, Brookfield выставили бы его на продажу, и Holliday Fowler Fenoglio LP получили бы возможность выкупа этой недвижимости.

См. также 
 Список самых высоких зданий Хьюстона
 Список самых высоких зданий Техаса

Примечания 

Небоскрёбы Хьюстона
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы, построенные в 1983 году